7-й Чемпионат СССР по самбо проходил в Таллине  с 20 по 23 сентября 1951 года. В соревнованиях участвовало 144 спортсмена от 8 союзных республик и городов Москвы и Ленинграда.

Медалисты

Литература 
 Самбо: Справочник / М.: Советский спорт, 2006;
 Борьба самбо: Справочник / Составитель Е. М. Чумаков — М.: Физкультура и спорт, 1985;
 Спортивный ежегодник 1951—1959 / Составитель Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961.

1951 год в Эстонии
Сентябрь 1951 года
Спортивные соревнования в Таллине
Чемпионаты СССР в 1951 году